Mercurius kan betrekking hebben op:

Mythologie  
 Mercurius (mythologie), Romeinse god van de handel, reizigers en winst
 Mercuriusstaf

Astronomie  
 Mercurius (planeet), een planeet binnen het zonnestelsel
 Mercuriusovergang

Kunst 
 Mercurius (Henk Tieman), reliëf in Amsterdam
 Mercuriusfontein, fontein in Leeuwarden
 Mercurius en Aglauros, schilderij van Carel Fabritius
 Mercurius en Argus (Campen), schilderij van Jacob van Campen
 Mercurius en Argus (Carel Fabritius), schilderij van Carel Fabritius
 Mercurius en Argus (Jordaens), schilderij van Jacob Jordaens

Gebouw 
 Mercurius (gebouw), gebouw aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam
 Mercurius (rijstpellerij), voormalige rijstpellerij te Wormer

Tijdschrift 
 Hollantsche Mercurius (1650-1690), nieuwsperiodiek
 Europische Mercurius (1690-1756), nieuwsperiodiek
 Haegse Mercurius (1697-1699), satirisch tijdschrift
 De Maandelykse Nederlandsche Mercurius (1756-1807), nieuwsperiodiek

Vereniging 
Mercurius (vakbond), een voormalige Nederlandse vakbond
Mercurius Kortrijk (studentenvereniging), een Kortrijkse studentenvereniging

Sportvereniging 
 CVV Mercurius, een voormalige Rotterdamse voetbalvereniging
 Royal Mercurius Korfbal Club, een voormalige Belgische korfbalclub
 Hoboken/Mercurius Korfbalclub, een Belgische korfbalclub
 NSWV Mercurius, de Nijmeegse Studenten Wielrenvereniging
 Mercurius BBC, een Belgische basketbalclub uit Antwerpen

Overig 
 Mercurius (pensioenfonds), een pensioenfonds van vijf bedrijven waaronder de beurs Euronext en de AFM, de gedragstoezichthouder op de financiële markten.

Zie ook 
 Mercury (doorverwijspagina)
 Merkur (doorverwijspagina)